

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Dennison – città della Contea di Goodhue, Minnesota
 Dennison – villaggio della Contea di Tuscarawas, Ohio
 Dennison – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania

Persone
 Bob Dennison (1912-1996) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Bonnie Dennison (1989) – attrice statunitense
 Jo-Carroll Dennison (1923-2021) – ex modella statunitense
 Julian Dennison (2002) – attore neozelandese
 William Dennison (1815-1882) – politico statunitense

Pagine correlate 
Denison